Survival kan henvise til:

 Overlevelsesteknik
 Overlevelsesanalyse
 Overlevelsesrate

Musik 
 Survival (Bob Marley & The Wailers album), et album af Bob Marley and the Wailers fra 1979
 Survival (Eminem sang), en sang af rapperen Eminem fra 2013
 Survival (Muse sang), en sang af rockbandet Muse fra 2012

Se også 
 Survivalspil, spilgenre